Оле́г Никола́евич Шандру́к (; ) — украинский футболист, защитник.

Проходил обучение в спортивном интернате «Темп» из города Шепетовка. Первый тренер — Евгений Рыбак. Выступал за команды: «Волынь» (Луцк), «Шахтер-2» (Донецк), «Арсенал» (Киев) и «Черноморец» (Одесса). В высшей лиге провёл 31 матч, забил 1 гол.

В 2018—2019 годах был главным тренером клуба «Верес».

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Волыни» 

Футболисты Украины
Игроки ФК «Шахтёр-2»
Игроки ФК «Шахтёр-3»
Игроки ФК «Волынь»
Игроки ФК «Арсенал-Киев»
Игроки ФК «Черноморец» Одесса
Игроки ФК «Севастополь»
Футбольные тренеры Украины
Тренеры ФК «Верес»